Венозерка — река в России, протекает по территории Пиндушского и Медвежьегорского городских поселений Медвежьегорского района Республики Карелии. Длина реки — 10 км.

Общие сведения 
Река течёт преимущественно в юго-восточном направлении, протекает через озёра Макколампи и Венозеро.

Река в общей сложности имеет семь малых притоков суммарной длиной 12 км.

Устье реки находится на высоте 94,5 м над уровнем моря в 8,1 км по правому берегу реки Вички, впадающей в Онежское озеро.

В нижнем течении Венозерка пересекает трассу  («Кола»).

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000015679.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания 

Бассейн Онежского озера
Реки Медвежьегорского района